Олександрівська селищна рада (Олександрівський район) — орган місцевого самоврядування в Олександрівському районі у кількох регіонах України:

 Олександрівська селищна рада — Донецька область, Олександрівський район
 Олександрівська селищна рада — Кіровоградська область, Олександрівський район

Див. також 
 Олександрівська селищна рада